Esta é uma lista de bairros do município de Itaperuna.

Setor 1 ou Zona Central 

Bico da Foice
Centro
Horto Florestal
Marca Tempo
Morro do Castelo
Morro do Cristo

Setor 2 ou Zona Sul 

Aeroporto
Boa Fortuna
Boa Vista
Bom Pastor
Caiçara
Dom Bosco Alberto Navarro
Loteamento Recanto de Pina
Loteamento Vale Verde
Matadouro
Vale do Sol

Setor 3 ou Zona Oeste 

Guaritá
Recanto dos Colibris
São Matheus
Vinhosa

Setor 4 ou Zona Norte 

Avaí
Bananal
Cehab
Governador Roberto Silveira
Lions
Loteamento Boa Esperança
Loteamento São Manoel
Loteamento Residencial Gibraltar
Presidente Costa e Silva
Cidade Nova
 Surubi
 Favelinha do Claudão
 Comunidade Cara de Cão
Loteamento João Bedim
Loteamento Ponto de Vista
Loteamento Residencial Prata
Parque dos Ipês
Poço Fundo
 Morrão

Setor 5 ou Zona Leste 

Buraco Quente
Carulas
Fiteiro
Frigorífico
Granja
Niterói
Pau Ferro
São Francisco
Capelinha                                                                                                           
Toiama
Águas Claras
Bambu Gigante
Alto Limoeiro

Setor 6 ou Outros Distritos 
Aré
Comendador Venâncio
Retiro do Muriaé
Raposo
Itajara
Boa Ventura
Nossa Senhora da Penha
Cubatão

Itaperuna